Borodinsky – città della Russia
 Ponte di Borodinskij – ponte di Mosca, in Russia
 Borodinskij – pane russo